Натуральне число 1794
 1794 рік до нашої ери
 1794 рік нашої ери